Pulp může být:

 Pulp (skupina), britská hudební skupina
 Pulp (film, 1972), britský film
 Pulp (film, 2012), britský komediální film
 v angličtině také sešitový román

 Podobné
 Pulp Fiction, americký kultovní film režiséra Quentina Tarantina

Externí odkazy